North High School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 North High School (Iowa), ID-Nr. 02001249
 North High School (Ohio), ID-Nr. 87000984